Manuel Alonso puede referirse a:
 Manuel Alonso, pintor del siglo ;
 Manuel Alonso (19??) exfutbolista mexicano seleccionado nacional;
 Manuel Alonso Corral (1934-), religioso - conocido como Papa Pedro II, líder de la Iglesia Católica Palmariana;
 Manuel Alonso de Areyzaga (1895–1984), tenista español;
 Manuel Alonso Martínez (1827–1891), jurista y político español;
 Manuel Alonso Pacheco (1822-1889), escritor puertorriqueño;
 Manuel Alonso Peña (1903-1982), ingeniero agrónomo español; o a
 Manuel Alonso González (1918-2011), guerrillero antifranquista.